Park Lane steht für:
 eine Straße in London, siehe Park Lane (London)
 Park Lane 7, eine deutsche Band
 Mercury Park Lane, ein Automodell der Marke Mercury